En Pologne, Kłopotowo peut désigner : 

 Kłopotowo, village de la voïvodie de Lubusz,
 Kłopotowo, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.